Илья́ Алекса́ндрович Кули́к:
 Кулик, Илья Александрович (1924—1942) — Герой Советского Союза.
 Кулик, Илья Александрович (род. 1977) — российский фигурист.